Léry kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Léry, Eure, 
 Léry, Côte-d'Or,

Kanada 

 Léry (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar